Басхой:
 Басхо — село в Итум-Калинском районе Чечни.
 Басхой — покинутый аул в Итум-Калинском районе.
 Басхой — покинутый аул в Чеберлоевском районе Чечни.
 Басхойлам — горная вершина в Чеберлоевском районе Чечни.

 Басхой — чеченский тайп.

См. также 
 Басхо (в ряде источников Басхой) — село в Итум-Калинском районе Чечни.